Geraldo Medeiros dos Santos (Areia, 28 de novembro de 1917 — Rio de Janeiro, 13 de julho de 1978) foi um pianista, arranjador e compositor brasileiro.

Naturais de Areia (Paraíba)
Pianistas da Paraíba
Compositores da Paraíba
Músicos de música popular brasileira
Arranjadores da Paraíba